Ку́р'їнське сільське поселення () — муніципальне утворення у складі Троїцько-Печорського району Республіки Комі, Росія. Адміністративний центр — село Кур'я.

Населення 
Населення — 104 особи (2017, 123 у 2010, 216 у 2002, 481 у 1989).

2014 року було ліквідовано селище Річний.

Склад 
До складу поселення входять такі населені пункти:

Примітки 

Поселення Троїцько-Печорського району